Hemi (altgriechisch  „halb“) bezeichnet:
 griechische Vorsilbe, siehe Liste griechischer Präfixe #hemi
 speziell als Vorsilbe in der chemischen Nomenklatur, siehe Hemi-
 Hemi-Motor, Kurzform

Hemi ist der Familienname von:
 Ronald Hemi (1933–2000), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch: